Tafraout är en kommunhuvudort i Marocko.   Den ligger i provinsen Tiznit och regionen Souss-Massa-Draâ, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Tafraout ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tafraout är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den bergig. Den högsta punkten i närheten är Adrar Mqorn,  meter över havet,  km sydost om Tafraout. Runt Tafraout är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Tafraout är det största samhället i trakten. Omgivningarna runt Tafraout är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Souss-Massa-Draâ